Соседно — название нескольких населённых пунктов:
 Соседно — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Соседно — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.